Lost Highway може значити:

У фільмах та телебаченні 
 Lost Highway — фільм Девіда Лінча.
 Lost Highway: The History of American Country — документальний фільм BBC

У музиці 
 Lost Highway Records — рекорд-лейбл, зараз частина Universal Music Group Nashville
 Lost Highway — сингл гурту Bon Jovi
 Lost Highway — музичний альбом гурту Bon Jovi